Flandernschlacht steht für vier Schlachten des Ersten Weltkriegs:

 Erste Flandernschlacht (vom 20. Oktober bis zum 18. November 1914)
 Zweite Flandernschlacht (vom 22. April bis zum 25. Mai 1915)
 Dritte Flandernschlacht (vom 31. Juli bis zum 6. November 1917)
 Vierte Flandernschlacht (vom 18. März bis zum 29. April 1918)

Siehe auch:
 Flandernschlachten (Überblicksartikel)